Personaggi
 Ciglione – personaggio di One Piece
Toponimi
 Ciglione – frazione di Ponzone in provincia di Alessandria
 Ciglione - tipo di sistemazione dei terreni collinari simile al terrazzamento ma senza murature solo con terra